wegenvignet (België)
wegenvignet (Zwitserland)
eurovignet

Zie ook
tolweg
tolvignet